Hamilton West est un nom et toponyme pouvant désigner:

Nom
 (1906-1977), évêque anglican américain
 (né en 1977), joueur nicaraguayen de football

Toponyme

Hamilton West, circonscription fédérale en Ontario (1904-2004)
Hamilton West, circonscription provinciale en Ontario (1894-1934 et 1967-2007)
Hamilton West—Ancaster—Dundas, circonscription fédérale en Ontario (depuis 2015)
Hamilton West—Ancaster—Dundas, circonscription provinciale en Ontario (depuis 2018)

, quartier de Hamilton dans le South Lanarkshire
Rutherglen and Hamilton West, circonscription britannique

, banlieue de Hamilton sur l'île du Nord
, circonscription électorale

Voir aussi

West, Hamilton
Homonymie de toponyme